

Localidades 

 Limbe (Camarões)

 Limbé

Desambiguações de topônimos